West steht für:

 West (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 West (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke der Firma Reemtsma
 West Limited, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 W. West Engineers, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Geographische und astronomische Objekte:
 C/1975 V1 (West), langperiodischer Komet
 Département Ouest, Department im Süden von Haiti
 Ouest (Kamerun), Provinz Kameruns
 Ouest (NUTS-Region), Frankreich, siehe Zone d’études et d’aménagement du territoire
 (2022) West, Asteroid des Hauptgürtels
 West (Mississippi)
 West (Texas)
 Westprovinz (Ruanda), Western Province
 Westprovinz (Sambia)
 Westprovinz (Sri Lanka)
 West Arm, Landspitze an der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 West Beacon, Hügel auf Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 West Budd Island, Insel vor der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 West Dailey Island, Insel vor der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 West Cape (Heard), Kap der Insel Heard, Heard und McDonald-Inseln, Indischer Ozean
 West Cape (Neuseeland), westlichster Punkt der Südinsel von Neuseeland
 West Groin, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 West Melchior Islands, englischer Name der Westlichen Melchior-Inseln im Palmer-Archipel, Antarktis
 West Prongs, Gebirgsgruppe im Queen Elizabeth-Land, Antarktika
 West Quartzite Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 West Reef, Riff der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 West-Schelfeis, Schelfeis vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 West Skerry, Inselgruppe vor Südgeorgien, Südatlantik
 West Stack, Felsformation an der Küste des Kemplands, Antarktika
 Mount West, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

WEST steht als Abkürzung für:
 WEST (Western European Satellite Triangulation), geodätische Zusammenarbeit westeuropäischer Hochschulen und Vermessungsverwaltungen
 Western European Summer Time, Westeuropäische Sommerzeit, siehe UTC+1

WESt steht als Abkürzung für:
 Wiener Elektrische Stadtbahn

Siehe auch:
 West Bay
 West Cabin
 West Coast
 West Island
 West Point
 Stadtbezirk West
 Wild Wild West
 Ouest
 Vest
 Weste (Begriffsklärung)
 Westen (Begriffsklärung)
 WestVerkehr
 Western (Begriffsklärung)

Abkürzung